Tribunal Regional do Trabalho - órgão do Poder Judiciário do Brasil
 Televisora Regional del Táchira - emissora de televisão da Venezuela
 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu - emissora de televisão da Turquia

Desambiguações de siglas